Iga Świątek a fost campioana en-titre. și și-a apărat cu succes titlul, învingând-o în finală pe Ons Jabeur, cu 6–2, 6–2. Aceasta a fost prima dată în cariera ei profesională când Świątek și-a apărat un titlu. Ea nu a pierdut nici un set pe tot parcursul turneului. Acesta a fost al cincilea titlu consecutiv al lui Świątek în Turul WTA și a devenit prima jucătoare care a câștigat patru titluri WTA 1000 într-un singur sezon de la Serena Williams în 2013. Prin câștigarea titlului, Świątek și-a extins seria de victorii la 28 de meciuri – cea mai lungă serie din Turul WTA de când Serena Williams a câștigat 27 de meciuri consecutive în sezoanele 2014 și 2015.

Capi de serie
Primii opt cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe
 Calificare
 Tablou principal

2022
WTA Tour 2022